Fartygsbefälsexamen kan syfta på:

 Fartygsbefälsexamen klass VII – behörighet att fungera som befälhavare på ett fartyg på högst 70 i dräktighet
 Fartygsbefälsexamen klass VIII –  behörighet att fungera som befälhavare på ett fartyg på högst 20 i dräktighet, efter 3 års praktik högst 70 i dräktighet

Se även
 Skeppare
 Nautiska behörigheter
 Nautiska behörigheter i Sverige
 Kustskepparintyg
 Skepparbrev – flera typer